Ми́рный — посёлок городского типа в Красноярском районе Самарской области России. Образует муниципальное образование городское поселение Мирный как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Посёлок расположен в 45 км к северу от областного центра — города Самары, в 8 км к западу от районного центра — села Красный Яр. Транспорт — маршрут № 113.

История 
Основан в 1956 году. Возникновение связано с открытием неподалёку месторождения нефти.

Статус посёлка городского типа — с 1959 года.

Население

Экономика 
Ведётся добыча нефти.

Культура 
В посёлке работают общеобразовательная и музыкальная школы.

Галерея

Примечания

Источники 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Самарской области 
 ОКАТО

Ссылки 
 Ъ-Огонек — Красота спасет Мирный // kommersant.ru 

Посёлки городского типа Самарской области
Населённые пункты Красноярского района (Самарская область)
Городские поселения Самарской области
Муниципальные образования Красноярского района Самарской области